Сантијаго Камотлан има више значења:

 Сантијаго Камотлан (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сантијаго Камотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Камотлан (Сантијаго Камотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику